Stanley är ett engelskt efternamn, som burits av bland andra:

 Albert Stanley, 1:e baron Ashfield
 Allan Stanley
 Anne Stanley
 Arthur Penrhyn Stanley (1815-1881), brittisk anglikansk teolog
 Barney Stanley
 Carl Stanley
 Charlotte Stanley
 Clayton Stanley
 Edward Stanley, 15:e earl av Derby
 Edward Stanley, 17:e earl av Derby
 Frederick Stanley, 16:e earl av Derby
 Henry Morton Stanley (1841–1904), brittisk upptäcktsresande och journalist
 James Stanley, 7:e earl av Derby
 Jason Stanley
 John Stanley
 Julia Lennon
 Logan Stanley
 Matthew Stanley
 Mimi Smith
 Paul Stanley
 Ralph Stanley
 Sadie Stanley
 Steven M. Stanley
 Thomas Stanley, 1:e earl av Derby
 William E. Stanley
 William Stanley (baronet)
 William Stanley (Rosornas krig)
 William Stanley, 6:e earl av Derby

Se även  
 Stanley (släkt)
 Stanley (förnamn)

Engelska efternamn